Die Abkürzung SAIC steht für:

 Kongregation der armenischen Schwestern von der unbefleckten Empfängnis Mariens, Schwesterngemeinschaft in der Armenisch-Katholischen Kirche
 SAIC Motor, chinesische Unternehmensgruppe von Herstellern von Autos, Motorrädern und Autoteilen
 Shanghai Aviation Industrial Company, chinesisches Luft- und Raumfahrtunternehmen

 South African Indian Congress, eine politische Organisation der indischstämmigen Bevölkerungsgruppe in Südafrika
 Single Antenna Interference Cancellation, eine Methode zur Qualitätsverbesserung der Funkverbindung im GSM Mobilfunk

SAIC